Muchacha italiana viene a casarse puede referirse a:

Televisión 

 Muchacha italiana viene a casarse (1969), telenovela argentina original de Delia González Márquez producida por El Trece.
 Muchacha italiana viene a casarse (1971), versión mexicana de la telenovela anterior producida por Telesistema Mexicano (hoy Televisa).
 Esa provinciana. (Telenovela de 1980). Producida por canal 9.
 Muchacha italiana viene a casarse (2014), versión de la telenovela de 1971 y también producida por Televisa.